Die 1. Klasse Danzig-Westpreußen 1943/44 war die vierte Spielzeit der zweitklassigen 1. Klasse Danzig-Westpreußen im Fußballgau Danzig-Westpreußen. Der Spielbetrieb fand in sechs regionalen Kreisgruppen statt, die  Sieger dieser Kreisgruppen qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Danzig-Westpreußen 1944/45. Dort setztens sich die WKG Kriegsmarine Oxhöft und der HSV Unteroffiziersschule Mewe durch.

Kreisgruppe Bromberg/Thorn 

|}

Kreisgruppe Danzig 
Aus der Kreisgruppe Danzig sind nicht alle Spielergebnisse überliefert, daher stellt die überlieferte Tabelle nicht die Abschlusstabelle dar.

|}

Kreisgruppe Dirschau/Konitz 
Aus der Kreisgruppe Dirschau/Konitz ist aktuell nur der Meister HSV Unteroffiziersschule Mewe überliefert.

Kreisgruppe Elbing 
Aus der Kreisgruppe Elbing sind nicht alle Spielergebnisse überliefert, daher stellt die überlieferte Tabelle nicht die Abschlusstabelle dar.

|}

Kreisgruppe Graudenz/Marienwerder 
Aus der Kreisgruppe Graudenz/Marienwerder ist aktuell nur der Meister SC Graudenz überliefert.

Kreisgruppe Zoppot/Gotenhafen 
Aus der Kreisgruppe Zoppot/Gotenhafen sind nur wenige Ergebnisse überliefert, die WKG Navigationsschule Gotenhafen nahm als Kreismeister an der Aufstiegsrunde teil. Zusätzlich durfte die WKG Kriegsmarine Oxhöft, die nicht an der 1. Klasse teilnahm, da sich die Fußballabteilung erst im Januar 1944 gegründet hatte, an der Aufstiegsrunde zur Gauliga teilnehmen.

Folgende Mannschaften nahmen an der diesjährigen 1. Klasse teil:

 WKG Navigationsschule Gotenhafen
 SG Hexengrund
 LSV Rahmel
 Reichsbahn SG Gotenhafen
 WKG der BSG der TVA Oxhöft
 WKG Navigationsschule Gotenhafen
 Post-SG Gotenhafen II
 VfL Rahmel
 TuSV Rahmel
 VfL Karthaus
 TuSG 1882 Neustadt

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1943
Danzig